Влади́мир Алекса́ндрович Па́влов:
 Павлов, Владимир Александрович (1911—1985) — советский тяжёлоатлет, тренер.
 Павлов, Владимир Александрович — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Казанского государственного технического университета имени А. Н. Туполева, Республика Татарстан. Заслуженный деятель науки РФ (2003).